Ierland:
 Dublin, de hoofdstad van Ierland
 County Dublin, een graafschap in Ierland
 Koninkrijk Dublin

Verenigde Staten: 
 Dublin (Californië)
 Dublin (Georgia)
 Dublin (Indiana)
 Dublin (New Hampshire)
 Dublin (North Carolina)
 Dublin (Ohio)
 Dublin (Pennsylvania)
 Dublin (Texas)
 Dublin (Virginia)

Onderwijs:
 Dublin-descriptoren

Vreemdelingen- en asielrecht:
 Dublin-conventie (ook bekend als Overeenkomst van Dublin)
 Dublinverordening
 Dublin-claim

XML-gebaseerde standaard:
 Dublin Core